— японский музыкант (гитарист), композитор, автор-исполнитель. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру продал миллионы альбомов и сотрудничал с выдающимися исполнителями со всего мира. Впервые прославился в 1980-е годы как гитарист  — одной из самых популярных японских рок-групп. Потом начал сольную карьеру. В 2003 году музыкант занял 70 место в списке «100 наиболее важных японских поп-актов» по версии HMV Japan. В 2011 году в опросе среди японцев на тему, какой гитарист, как они считают, может лучше всего представить Японию, Хотэй занял 2 место.

В 2012 году Хотэй переехал в Лондон. Он продолжает выступать с концертами и выпускать новые записи с дистрибуцией по всему миру.

В своей родной Японии он культовая фигура, а в целом в мире наиболее известен по песне , которая звучала во многих фильмах, рекламных роликах, видеоиграх, среди которых самый известный — кинофильм Квентина Тарантино «Убить Билла».

Биография 
Отец Томоясу Хотэя — кореец, а мать — частично японка, частично русская. Впервые Томоясу начал играть на гитаре в средних классах школы. Когда он учился в старших классах, его группа под названием Blue Film заняла второе место на школьном конкурсе, проиграв группе Death Penalty, которую возглавлял . Незадолго до выпуска его исключили из школы. Произошло это потому, что, когда его предупредили о недопустимости длинных волос, как у него, он ответил: «У Иисуса были длинные волосы!» Вскоре после этого он поехал в Токио, и там однажды ему позвонил Химуро. Они до этого по-настоящему знакомы не были, но объединились и начали прослушивания в свою новую группу, которая в 1981 году стала секстетом под названием . Группа стала большими звёздами в Японии и даже играла в клубе Marquee в Лондоне в 1985 году, а в 1986 году издала свой первый альбом-миллионник (разошедшийся в миллионе экземпляров) Beat Emotion.

Дискография 
 См. «Tomoyasu Hotei § Discography» в английском разделе.

Фильмография 
 См. «Tomoyasu Hotei § Filmography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный блог

Актёры Японии
Композиторы Японии
Авторы-исполнители Японии
Гитаристы Японии
Рок-музыканты Японии